Bursche bezeichnet: 

 ein altes Wort in der Bedeutung zwischen Schüler, junger Mann und Knecht, siehe Bursche
 (regional) ein männliches Kind, siehe Junge
 ein Vollmitglied einer Studentenverbindung
 ein Dienstbote

Bursche ist der Name folgender Personen:
 Andreas Bursche (* 1980), deutscher Rundfunk- und Fernsehmoderator
 Edmund Bursche (1881–1940), polnischer, evangelischer Theologe, Kirchenhistoriker und Pfarrer
 Ernst Bursche (1907–1989), deutscher Maler
 Alfred Bursche (1883–1942), polnischer Jurist 
 Ernst Wilhelm Bursche (1831–1904), polnischer evangelischer Geistlicher
 Juliusz Bursche (1862–1942), polnischer evangelischer Geistlicher, Verleger und Landesbischof von Polen
 Theodor Bursche (1893–1965), polnischer Architekt

Siehe auch
 Flotte Bursche
 Bursch
 Ein toller Bursche
 Burschel